Владимир Леонидович Туровский (род. 11 мая 1953; Львов) — советский, канадский писатель-, , эмигрировал в Канаду, где открыл газету «Наша Канада».

Биография 
Родился в 1953 году городе Львове, УССР. В средней школе учился неважно, в девятом классе был даже исключён за неудовлетворительные оценки. Поступил в музыкальное училище, затем в консерваторию.

Печататься начал с 1982 года практически во всех центральных газетах и журналах — «Студенческий Меридиан», «Собеседник», «Литературная Газета», «Огонёк», «Альманах Поэзия», «Москва», «Аврора» и так далее.

В 1990 году уехал в Израиль. Зарабатывал на жизнь тем, что играл на улице на скрипке, в перерывах вёл страничку юмора в «Новой Панораме».

В 1995 году эмигрировал в Канаду.

В 2001 году в городе Торонто открыл газету «Наша Канада».

Произведения 
 Афоризюминки — Миниатюры, 10.08.2003
 Первая — Миниатюры, 06.08.2005
 Евреи — Юмористическая проза, 29.05.2007
 Остров эмиграция — Ироническая проза, 31.05.2007
 Торонто — зарисовочки с натуры — Миниатюры, 02.06.2007
 Сила рекламы — Юмористическая проза, 03.06.2007
 Из записок… — Миниатюры, 05.06.2007
 Все о Кукуеве — Миниатюры, 07.06.2007
 Вопросы без ответов — Миниатюры, 08.06.2007
 Секрет счастья — Ироническая проза, 10.06.2007
 Биологическое время — Ироническая проза, 12.06.2007
 Из школьных сочинений — Миниатюры, 14.06.2007
 Реституция — Фельетоны, 16.06.2007
 Нищенство, как форма существования — Ироническая проза, 05.07.2007
 Собачье дело — Фельетоны, 07.07.2007
 Такой нормальный канадойл — Фельетоны, 08.07.2007
 Полтора часа из жизни дворника — Юмористическая проза, 13.07.2007
 Больной вопрос — Ироническая проза, 20.07.2007
 Как найти работу в Канаде — Юмористическая проза, 27.07.2007
 Как открыть бизнес в Канаде — Юмористическая проза, 28.07.2007
 Пиво и резинка — Фельетоны, 30.07.2007
 Дай миллион! — Юмористическая проза, 08.08.2007
 Великая инвентаризация — Ироническая проза, 12.08.2007
 Простая арифметика — Фельетоны, 17.08.2007
 Дилетанты — Ироническая проза, 26.08.2007
 Грязная работа — Публицистика, 02.09.2007
 Домик на земле — Публицистика, 05.09.2007
 Страна победившего нетворкинга — Юмористическая проза, 07.09.2007
 Босс — Юмористическая проза, 16.09.2007
 Пустота номер четырнадцать — Юмористическая проза, 18.09.2007
 Свойства Памяти — Фельетоны, 19.09.2007

Примечания

Ссылки 
 Газета Наша Канада
 Сайт Владимира Туровского
 Справочная информация о Владимире Туровском
 Владимир Туровский на сайте «Proza.ru»
 Цветы Эмиграции (Шуточные биографии знаменитых эмигрантов)
 Сева Новгородцев (Радио Би-Би-Си) читает пародии В.Туровского
 Владимир Туровский на сайте «Литературные пародии»

Писатели России по алфавиту
Издатели Канады
Сатирики СССР